Рудаево — название населённых пунктов.

Россия 
 Рудаево — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Рудаево — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 Рудаевка